Stefania может означать:
 Stefania, или стефании, — род бесхвостых земноводных.
 «Stefania» — песня украинской группы Kalush Orchestra.

См. также 
 Стефания